Vikingen, Noormannen die tussen de 8e en de 11e eeuw op rooftocht gingen in Europa
 The Vikings, een avonturenfilm uit 1958 met Kirk Douglas
 Vikings (televisieserie) een historische dramareeks uit 2013